Do doktora Empiryka () – fraszka angielskiego poety i dramaturga, Bena Jonsona.

Forma 
Utwór jest żartobliwym, ironicznym epigramatem, liczącym cztery wersy jambiczne pięciostopowe, zrymowane według modelu stycznego aabb.

 When men a dangerous disease did 'scape, 
 Of old, they gave a cock to Aesculape. 
 Let me give two, that doubly am got free 
 From my disease's danger, and from thee.

Treść 
W pierwszych dwóch wersach przedstawiony został antyczny zwyczaj składania bogu lekarzy Asklepiosowi koguta w ofierze w przypadku wyzdrowienia z jakiejś poważnej choroby. W następnych linijkach poeta wyraża gotowość ofiarowania dwóch ptaków w podzięce dla Niebios za uwolnienie tak od choroby, jak i od najwyraźniej nielubianego lekarza.

Przekłady 
W roku 1997 fraszka Jonsona została włączona do puli tekstów przedstawionych do tłumaczenia w konkursie translatorskim organizowanym przez redakcję początkującego wtedy krakowskiego pisma Przekładaniec. Nagrodą był druk wyróżnionych tłumaczeń w najbliższym numerze pisma. Ukazały się dwie wersje, Doroty Dziewońskiej (Do doktora empiryka) i Katarzyny Jakubiak (Do doktora znachora).

Przypisy 

Angielskie utwory poetyckie
Utwory Bena Jonsona